Az 1981-es férfi kosárlabda-Európa-bajnokságot Csehszlovákiában rendezték 1981. május 26. és június 5. között. Az Eb-n 12 csapat vett részt. A tornát a címvédő Szovjetunió nyerte.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot két darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első három helyezett jutott tovább a középdöntőbe, a negyedik helyezettek a 7–12. helyért kialakított helyosztó csoportba kerültek.

A középdöntőben és a helyosztó csoportba továbbjutó csapatok, a csoportkörből az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték és az új csoportokban újabb körmérkőzéseket játszottak. A középdöntő csoport első két helyezettje játszotta a döntőt, a harmadik és negyedik helyezett pedig a bronzmérkőzést.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

A 7–12. helyért

Középdöntő

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1981-es női kosárlabda-Európa-bajnokság

1981
Európa-bajnokság F